Нехтий () — украинская фамилия. Известные носители:

 Нехтий, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский футболист.
 Нехтий, Владислав Владимирович (род. 1991) — украинский и казахстанский футболист.